Tripurari Swami, również znany jako Swami B.V. Tripurari (; ur. 12 marca 1949; Teaneck, New Jersey, USA) – amerykański pisarz, poeta oraz mistrz duchowy (guru) w tradycji Gaudija-wisznuizmu.

Życiorys 
Urodził się 12 marca 1949 roku w mieście Teaneck w stanie New Jersey, USA. W 1971 roku zapoznał się z naukami Gaudija-wisznuitów w wykładni Bhaktiwedanty Swamiego Prabhupada po czym wiosną 1972 roku został jego uczniem i otrzymał imię duchowe w sanskrycie Tripurari Dasa. Następnie aktywnie zaangażował się w działalność szerzenia duchowej literatury wisznuickiej w USA. Prabhupada nazywał go „inkarnacją dystrybucji książek”, a Tripurari widział swoją główną rolę właśnie w popularyzacji duchowej literatury wisznuitów. 

W 1975 roku Tripurari Dasa przyjął od Prabhupada sannjasę (wyrzeczony porządek życia) i tytuł „Swami”. Po śmierci Swamiego Prabhupada w 1977 roku, Tripurari Swami podążając za sugestią swojego mistrza duchowego przyjmuje kierownictwo duchowe B.R. Śridhara Deva Goswamiego, duchowego brata Prabhupada z Gaudija-math.

Towarzystwo i nauki B.R. Śridhara Deva Goswamiego tak wpłynęły na Tripurariego Swamiego, że w 1985 roku Swami Tripurari inspirowany wskazówkami i z błogosławieństwa Śridhara Deva Goswamiego założył wisznuicką organizację religijną (Społeczność Gaudija-wisznuitów) Sri Caitanya Sanga i stał się diksza-guru po czym zaczął przyjmować studentów.

Działalność pisarska 

Swami Tripurari jest autorem wielu książek (również przetłumaczonych na język polski) na temat wisznuizmu i wedanty. Recenzje do jego książek ukazywały się w Yoga Journal i w The Journal of Vaishnava Studies (Arvind Sharma). 

Książka Tripurariego Aesthetic Vedanta została nominowana Klausem Klostermaierem na nagrodę Louisville Grawemeyer Award. Według Klostermaiera, „napisana pięknym i wyszukanym językiem, Aesthetic Vedanta czyni klasyczną  rasa-lilę dostępną dla zrozumienia adeptom duchowości, niemającym specyficznej wiedzy o religiach indyjskich i filozofii. Postawa szacunku do omawianego przedmiotu sprawia, iż ta książka stała się swego rodzaju klasycznym dziełem literatury religijnej”.

Swami a Polska 
Swami Tripurari regularnie odwiedza Polskę od 2004 roku gdzie udziela inicjacji oraz nauk swoim licznym studentom, a także zwiedza kraj.

Bibliografia 
W języku polskim dotychczas wydano takie oto książki autorstwa Swamiego Tripurariego:
 
 Radość jaźni (). Saragrahi Press,2014.
 Śikszasztaka Śri Czajtanji (). Saragrahi Press, 2009.
 Upaniszad Gopalatapani (). Saragrahi Press, 2004.

W języku angielskim:
 Rasa – Love Relationships in Transcendence (). Mandala, 1995.
 Ancient Wisdom for Modern Ignorance (). Mandala, 1995.
 Jiva Goswami’s Tattva-Sandarbha: Sacred India’s Philosophy of Ecstasy (). Mandala, 1996.
 Aesthetic Vedanta: The Sacred Path of Passionate Love (). Mandala, 1998.
 Bhagavad-gita: Its Feeling and Philosophy (). Mandala, 2001.
 „Bhagavad-gita: Seeing Nonviolence in the Violent Play of God.” In Steven J. Rosen, ed., Holy War: Violence and the Bhagavad-gita (). Deepak Heritage Books, 2002.
 Form of Beauty, with B. G. Sharma (). Mandala, 2005 (2nd edition).
 Gopala-tapani Upanisad (). Audarya, 2004.
 Siksastakam of Sri Caitanya (). Mandala, 2006.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona polskich uczniów Swamiego Tripurariego
 Oficjalna strona Swamiego Tripurariego(ang.)
 Periodyk internetowy Sri Caitanya Sangi(ang.)
 Sri Caitanya Sanga – Math założony Swamim Tripurarim(ang.)
 Kongregacja założona Swamim Tripurarim (ang.)

Krysznaizm
Hinduizm
Hinduizm w Polsce
Ludzie urodzeni w Teaneck
Amerykańscy pisarze XX wieku
Amerykańscy poeci XX wieku
Urodzeni w 1949